Лукас Даниэль Ромеро (; родился 18 апреля 1994 года в Буэнос-Айресе) — аргентинский футболист, полузащитник «Индепендьенте». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Ромеро — воспитанник футбольной академии клуба «Велес Сарсфилд». 9 сентября 2012 года в матче против "Эстудиантес"а он дебютировал в аргентинской Примере, выйдя на замену в конце матча. В сезоне Апертуры 2012/13 Лукас стал чаще привлекаться к играм за основу «Велеса», он принял участие в 13 матчах, в четырёх выйдя в стартовом составе. В составе команды Ромеро стал чемпионом Инисиаль 2012. 12 мая 2013 года в поединке против «Арсенала» из Саранди он забил свой первый гол за «Велес». В начале 2016 года Лукас перешёл в бразильский «Крузейро», подписав контракт на четыре в половиной года.

Международная карьера 
В декабре 2012 года Ромеро попал в заявку молодёжной сборной Аргентины на домашний молодёжный Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Боливии и Колумбии.

Летом 2016 года Сантьяго в составе олимпийской сборной Аргентины принял участие в Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матче против команды Алжира.

Достижения 
Командные

 «Велес Сарсфилд»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Инисиаль 2012
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2013

 «Крузейро»
 Обладатель Кубка Бразилии — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 Profile at Vélez Sársfield’s official website
 Argentine Primera statistics at Fútbol XXI

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Крузейро»